

Persone

Cotti
 Alberto Cotti – partigiano e scrittore italiano
 Aleksandra Cotti – pallanuotista italiana
 Andrea Cotti – scrittore e poeta italiano
 Carlo Cotti – pittore, insegnante e restauratore svizzero
 Carlo Cotti – regista e scrittore italiano
 Flavio Cotti – politico svizzero
 Giuseppe Giacomo Cotti – militare italiano
 Pietro Cotti – magistrato, avvocato e politico italiano
 Roberto Cotti – politico italiano

Cognomi composti
 Giampiero Cotti Cometti – geografo italiano

Pagine correlate
 Cotta
 Cotte